Mužská dvouhra Hamburg European Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do singlové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antukovém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu je dvacátý třetí hráč žebříčku Pablo Carreño Busta ze Španělska, kterého ve druhém kole vyřadil Slovák Alex Molčan z konce světové padesátky.

Vítězem se stal nenasazený 20letý Ital Lorenzo Musetti, jenž ve finále zdolal o rok mladší španělskou turnajovou jedničku  Carlose Alcaraze po třísetovém průběhu 6–4, 6–7(6–8) a 6–4. Musetti mohl zápas rozhodnout již ve druhém setu, kdy měl celkem pět mečbolů. První dva již za stavu 5–4, když podával na vítězství, další tři za sebou za stavu 6:3 ve zkrácené hře, o vítězi nakonec musela ale rozhodnout třetí sada. Ital prolomil Španělův servis až v závěrečné hře. V probíhající sezóně i své dosavadní kariéře si tak připsal Musetti premiérové turnajové vítězství, díky kterému si zajistil nové žebříčkové maximu v podobě 31. místa. Pro Alcaraze to se jednalo o první finálou porážku a teprve šestý prohraný duel v probíhající sezóně. I jemu bodový zisk mu zajistil žebříčkový posun, a to do posun do první světové pětky, kde v 19 letech nově figuroval jako nejmladší hráč od Nadala v roce 2005. V případě zisku titulu by se posunul na čtvrté místo.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hamburg European Open 2022